Кингс — топоним.
Кингс (графство, Новая Шотландия)
Кингс (графство, Нью-Брансуик)
Кингс (округ, Нью-Йорк)

Кингс — фамилия.
 Кингс, Питер (род. 2001) — нигерийский футболист.

См. также
Кингс-Кросс 
Кингс-колледж (Лондон)
Кингс-инн
Кингс-Иннс
Кингс-Пик
Острова Три-Кингс
Кингс-Линн-энд-Уэст-Норфолк
Кингс-Линн
Кингс Линн (футбольный клуб)
Кингс-Линн Таун
Кингс-Пойнт (Флорида)
Кингс-Кросс Сент-Панкрасс (станция метро)
Лос-Анджелес Кингс
Сакраменто Кингс
Кингс-Каньон
Кингс-Бей
Кингз
Кинг